Alessandro Lucarelli - futebolista italiano
 Cristiano Lucarelli - futebolista italiano
 Lucarelli (voleibolista)

Locais
 Estádio Moisés Lucarelli - conhecido como "Lucarelli"

Desambiguação